Исмате и Чилапиља 1. Сексион има више значења:

 Исмате и Чилапиља 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Исмате и Чилапиља 1. Сексион, Сан Антонио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику